Putin () este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Emil-Livius-Nicolae Putin (1945-2017), politician român, membru al Camerei Deputaților în mandatul 1992-1996
 Vladimir Putin (n. 1952), om politic rus, președinte al Rusiei

Vezi și
 Putin — huilo!, cântec ucrainean

Nume de familie slave